Karya Bakti (Kampar Kiri Tengah), een plaats in Indonesië
Karya Bakti (Putri Hijau), een plaats in Indonesië
Karya Bakti (Salang), een plaats in Indonesië
Karya Bakti (Sungai Penuh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing